Línea N8 puede referirse a:
 Línea N8 de la EMT Madrid, España.
 Línea N8 de la EMT Valencia, España.
 Línea N8 de autobús urbano de Pamplona, España.
 Línea N8 de autobús urbano de Córdoba, Argentina.